Kloster Schaffhausen steht für:

 Kloster Allerheiligen (Schweiz)
 Kloster Sankt Agnesen (Schaffhausen)